geografia Białorusi
 Baranki – wieś w rejonie kamienieckim obwodu brzeskiego w składzie sielsowietu Widomla

 geografia Polski
 Baranki – wieś w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Juchnowiec Kościelny
 Baranki – osiedle w Ełku (w województwie warmińsko-mazurskim)
 Pruszanka-Baranki – wieś w województwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie Brańsk

Zobacz też